Марк Моуэрс (; 16 февраля 1974, Декейтер, Джорджия, США) — бывший американский хоккеист, выступал на позиции центрального нападающего. В НХЛ выступал за клубы «Нэшвилл Предаторз», «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Анахайм Дакс». В 2002 году выступил на чемпионате мира по хоккею за сборную США. В настоящее время является скаутом клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1993-94  Dubuque Fighting Saints     USHL   47   51   31   82   52  --  --  --  --  --
1994-95  U. of New Hampshire         NCAA   36   13   23   36   16  --  --  --  --  --
1995-96  U. of New Hampshire         NCAA   34   21   26   47   18  --  --  --  --  --
1996-97  U. of New Hampshire         NCAA   39   26   32   58   52  --  --  --  --  --
1997-98  U. of New Hampshire         NCAA   35   25   31   56   32  --  --  --  --  --
1998-99  Nashville Predators         NHL    30    0    6    6    4  --  --  --  --  --
1998-99  Milwaukee Admirals          IHL    51   14   22   36   24   1   0   0   0   0
1999-00  Milwaukee Admirals          IHL    23   11   15   26   34  --  --  --  --  --
1999-00  Nashville Predators         NHL    41    4    5    9   10  --  --  --  --  --
2000-01  Milwaukee Admirals          IHL    63   25   25   50   54   5   1   2   3   2
2001-02  Milwaukee Admirals          AHL    45   19   20   39   34  --  --  --  --  --
2001-02  Nashville Predators         NHL    14    1    2    3    2  --  --  --  --  --
2002-03  Grand Rapids Griffins       AHL    78   34   47   81   47  15   3   4   7   4
2003-04  Grand Rapids Griffins       AHL    16    8    6   14    4  --  --  --  --  --
2003-04  Detroit Red Wings           NHL    52    3    8   11    4  --  --  --  --  --
2004-05  Malmo IF                    SEL     9    2    0    2    0  --  --  --  --  --
2004-05  Fribourg-Gotteron           Swiss   3    2    0    2    0  --  --  --  --  --
2005-06  Detroit Red Wings           NHL    46    4   11   15   16   3   0   0   0   0
2006-07  Boston Bruins               NHL    78    5   12   17   26  --  --  --  --  --
2007-08  Anaheim Ducks               NHL    17    1    0    1    8  --  --  --  --  --
2007-08  SC Bern                     NLA    10    2    4    6    8  --  --  --  --  --
2008-09  HC Fribourg-Gottéron        NLA    23    3    8   11   26   5   2   2   4   4
2009-10  HC Fribourg-Gottéron        NLA    42   13   25   38   20   7   3   2   5   6
2010-11  HC Fribourg-Gottéron        NLA    28    6    8   14   38   1   0   0   0   0
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        278   18   44   62   70   3   0   0   0   0

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 16 февраля
Родившиеся в 1974 году
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Дубук Файтинг Сэйнтс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Берн»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Выпускники Университета Нью-Гэмпшира